127 км, 127-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 127 км — путевой пост, Юго-Западная железная дорога (Черниговская область). Код 327129.
 127 км — путевой пост, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 413610.
 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 465742.
 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 607664.
 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 768512.
 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827424.
 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Кемеровская область). Код 886441.
 127 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 803631.